Milići (doorverwijspagina), Servische plaatsen
Miliči, plaats in Slovenië